Le mot frigidite peut désigner :
 Frigidite, un minéral ; 
 la frigidité, un état pathologique en médecine.